Daniel Gralath ist der Name folgender Personen:

* Daniel Gralath der Ältere (1708–1767), deutscher Physiker und Bürgermeister von Danzig
 Daniel Gralath der Jüngere (1739–1809), deutscher Rechtswissenschaftler und Lokalhistoriker